Bourricot peut faire référence à :
 un autre nom pour l'âne, un mammifère domestique,
 un autre nom pour l'aiglefin, un poisson marin.
 Bourricot !, un jeu d'adresse édité par MB.